Drukbank (sport) - een fitness-toestel voor krachttraining
 Drukbank (materiaalkunde) - apparaat voor de bepaling van druksterktes van materialen